Rudá hvězda Brno je historický název více klubů:
 1. FC Brno – fotbalový klub
 HC Kometa Brno – hokejový klub
 FC Sparta Brno – fotbalový klub
 TJ Rudá hvězda Brno – fotbalový klub